Pahakala kan syfta på:
Pahakala (sjö i Lieksa, Norra Karelen), sjö i Lieksa,  (40 ha)
Pahakala (sjö i Libelits, Norra Karelen), sjö i Libelits,  (49 ha)